Клаус Иоганн Грот (; , Хайде, Гольштейн-Глюкштадт — , Киль) — немецкий  и , писавший на провинциальном германском диалекте (plattdeutsch), , доктор философии, профессор немецкого языка в университете Киля. Один самых известных литераторов-представителей нижненемецкого языка.
Вместе с Фрицем Рейтером считается основоположником современной литературы на нижненемецком языке.

Биография 

Родился в семье мельника в ремесленном квартале гольштейнского города Хайде. В настоящее время его родовой дом превращен в музей. Окончил семинарию, затем учительствовал в женской школе в родной деревне, свободное время посвящал изучению философии, математики и естественных наук. В 1847 году отправился в Киль, чтобы получить высшее образование. Однако плохое здоровье прервало учёбу, и он переехал на остров Фемарн в Балтийском море, где жил пять лет, и написал бо́льшую часть своих стихов.

В 1853 году продолжил учёбу в Киле и Бонне. В 1856 году получил степень доктора философии в университете Бонна. Затем около двух лет путешествовал по Германии и Швейцарии. С 1858 года — приват-доцент немецкой литературы и языка в университете Киля, в 1866 году стал профессором. Читал в университете историю немецкой литературы.

Творчество 
Грот — лирический поэт подлинного вдохновения.
В его поэтических лирических и эпических произведениях ощутимо влияние Иоганна Петера Хебеля. Основная тема — описание сельской жизни своего северного края; специфические характеристики крестьянства Гольштейна.

Из его поэтических произведений наиболее известны «Quickborn» и «Vertelln» — сборники талантливых поэм и мелких лирических стихотворений, верно и поэтично передающих быт жителей Дитмаршена, среди которых вырос поэт, воспроизводит сюжеты, настроения и типы деревни. Из других стихотворений Грота заслуживают внимания «Vaer de Gaern» (1858), стихи для детей и поэма «Rothgeter-Meister Lamp und sin Dochter» (1862).

В «Briefe über Hochdeutsch und Niederdeutsch» Грот защищает права своего диалекта считаться литературным языком.

Признание 
 Премия Шиллера (Пруссия) (1891).

Примечания

Ссылки 
 
 Энциклопедический словарь Гранат. Грот Клаус
 1911 Encyclopædia Britannica/Groth, Klaus

Детские поэты
Немецкие поэты
Немецкие писатели
Доктора философии
Выпускники Боннского университета
Лауреаты премии Шиллера (Пруссия)